

Toponymie
 Autre nom donné à la province autonome de Trente

Nom de famille 
 Bruno Trentin (1926-2007) est un syndicaliste et homme politique italien.
 Franca Trentin (1919-2010)
 Guido Trentin (1975- ) est un coureur cycliste italien.
 Matteo Trentin (1989- ) est un coureur cycliste italien.
 Pierre Trentin (1944- ) est un ancien coureur cycliste sur piste français.
 Silvio Trentin (1885-1944) est un intellectuel italien et résistant antifasciste.

Sport 
 Le Tour du Trentin est une course cycliste sur route par étapes italienne.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme italien